Александру () — власна назва румунського походження.

Прізвище 

 Константин Александру — румунський борець греко-римського стилю
 Нектаріос Александру — кіпрський футболіст
 Ніколає Александру — воєвода Волощини